Miejscowości i gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Peabody – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Peabody – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Peabody  (Peabody Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Peabody  (Peabody Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion

Zobacz też 
 George Peabody
 Peabody Award
 Peabody Institute
 Peabody Museum of Archaeology and Ethnology